«Negative» — финская глэм-рок-группа, основанная в конце 1997. Уже на первых ступенях своего пути Negative получила репутацию живой группы, которая даёт публике запоминающиеся мелодии и риффы гитары. Звучание группы сравнимо с ранними исполнителями глэм-рока и группами как David Bowie и Queen. Сама группа называет свой стиль «эмоциональный rock’n’roll». В последние годы Negative стала одной из наиболее известных популярных групп Финляндии.

Состав

Текущий состав 
 Йонне Аарон Лииматайнен (Jonne Aaron Liimatainen) — вокал
 Антти «Анатоми» Аатамила (Antti «Anatomy» Aatamila) — бас-гитара
 Янне «Джей Слэммер» Хеймонен (Janne «Jay Slammer» Heimonen) — ударные
 Янне «мистер Снэк»/«Накки» Кокконен (Janne «Mr. Snack»/«Nakki» Kokkonen) — клавишные, бэк-вокал
 Ханну «Хата» Салми (наст. Hannu Salmi) — гитара

Бывшие участники 
 Юкка Кристиан «Сэр Кристус» Микконен (Jukka Kristian «Sir Christus» Mikkonen) — гитара, бэк-вокал
 Лаури Юхани «Ларри Лав» Марккула (Lauri Juhani «Larry Love» Markkula) — гитара

Приглашенные музыканты 
 Teemu Rajamaki — бас-гитара
 Jussi Selo — бэк-вокал
 Ville Laihiala — вокал
 Jaan Wessman — клавиши, бэк-вокал

Дискография

Альбомы 
 War of Love (2003)
 War of Love — Limited Edition (2003)
 Sweet & Deceitful (2004)
 Anorectic (2006)
 Karma Killer (2008)
 God Likes Your Style (2009)
 Neon (2010)

Синглы 
 After All (2003)
 The Moment of Our Love (2003)
 Still Alive (2004)
 Frozen to Lose it All (2004)
 In My Heaven (2004)
 My My / Hey Hey (Out of the Blue) (2005)
 Dark Side (Until You’re Mine) (2005)
 Bright Side (About My Sorrow) (2005)
 The Moment of Our Love (New Version) (2005)
 Planet of the Sun (2006)
 Sinners Night / Misty Morning (2006)
 Fading Yourself (2007)
 Too Much Love Will Kill You (feat. Dead by Gun & Jann Wilde) (2007)
 Won’t Let Go (2008)
 Giving Up! (2008)
 Sinä ja Minä (2008)
 End of the Line (2010)

Видеоклипы 
 The Moment of Our Love
 The Moment of Our Love (German version)
 Frozen to Lose It All
 Frozen to Lose It All (Finnish version)
 In My Heaven
 Planet of The Sun
 Sinners Night / Misty Morning
 Too Much Love Will Kill You (feat. Dead by Gun & Jann Wilde) (Queen cover)
 Won’t Let Go
 Karma Killer (Robbie Williams cover)
 End of The Line
 Jealous Sky
 Believe
 Fucking Worthless
 Love That I Lost

DVD 
 In The Eye of The Hurricane (2008)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Myspace 
 Неофициальный русскоязычный сайт о группе Negative 

Рок-группы Финляндии
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Секстеты